Le stade Maurice-Sotirio, également connu sous le nom de Terrain Polyvalent Maurice-Sotirio, est un stade omnisports néo-calédonien, principalement utilisé pour le football, situé à Vallée du Tir, un quartier de Nouméa, la capitale de l'île.

Le stade sert d'enceinte à domicile à l'équipe de football de la Jeunesse Sportive Vallée du Tir.

Il porte le nom de Maurice Sotirio, ancien entraîneur du club entre 1964 et 1970.

Histoire

Événements

Notes et références 

Stade multifonction en France
Stade de football en Nouvelle-Calédonie
Salle de basket-ball en Nouvelle-Calédonie
Stade portant le nom d'une personnalité sportive
Sport à Nouméa